

Patronyme 

 Lancelin , un des ancêtres des Habsbourg
 Aude Lancelin est une journaliste française.
 Sabine Lancelin, (1959- ), est une directrice de la photographie.
 Raymond Lancelin, (1944- ), est un homme politique français.
 Charles Lancelin, (1852-1941), est un dramaturge et parapsychologue français

Toponymie 

 Lancelin est une ville au nord de Perth dans l'État d'Australie-Occidentale. 

Patronyme français